Lágrimas y Gozos (pol: Łzy i Przyjemności) – siódmy album hiszpańskiej grupy Ska-P. Wydany 7 października 2008. Płyta zawiera trzynaście piosenek i teledysk Crimen Sollicitationis, krytykę kościoła katolickiego i papieża Benedykta XVI, ten tekst zawiera oskarżenia o ukrywanie aktów pedofilii wśród kleru.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy Ska-P